Anguish est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Douglas Anguish (né en 1950), homme politique canadien
 (1769-1797), joueur de cricket anglais

Homonymie de patronyme